Majbräkenväxter, på latin Athyriaceae, är en familj av ormbunkar. Majbräkenväxterna ingår i ordningen Polypodiales, klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen 846 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Se även 
 Hällebräkenväxter

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Athyriaceae